Ел Серанито има више значења:

 Ел Серанито, Ел Љано (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Серанито (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику